Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA Aix-en-Provence Open 1988. Наталі Ерреман і Катрін Танв'є були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Сандра Чеккіні і Аранча Санчес з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1987 WTA Aix-en-Provence Open Doubles Draw

WTA Aix-en-Provence Open
Тур WTA 1988